Каденция (, ; от  — падать):
 Каденция — типичный гармонический оборот в конце того или иного раздела музыкальной формы.
 Каденция в музыкальном исполнительстве — виртуозное соло, то же, что исполнительская каденция.
  в поэзии — окончание любого раздела стихотворения, место стихораздела.
 Каденция в телефонии — параметры звуковых сигналов (например, сигнал «занято»): частота, длительность, интервал между посылками.
  — женское имя.
  — срок полномочий должностного лица или органа власти (термин используется в ряде стран, например, в Израиле и на Украине).
 Каденция в спорте — число выполнения упражнения в минуту: скорость выполнения упражнения, связанная с оценкой его эффективности.
 Каденция для езды на велосипеде — число оборотов педалей в минуту.

См. также 

 «Муштра» () — американский художественный фильм 1990 года.
 Kia Cadenza — легковой автомобиль, бизнес-седан концерна Kia Motors.